

Cinema 
 Audience of One – film del 2007 diretto da Mike Jacobs

Musica 
 Audience of One – album di Nadéah del 2005
 Audience of One – singolo dei Rise Against del 2009
 Audience of One – album di Heather Headley del 2009